|-
| 205801 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205802 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205803 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205804 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205805 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205806 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205807 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205808 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205809 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205810 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205811 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205812 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205813 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205814 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205815 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205816 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205817 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205818 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205819 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205820 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205821 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205822 - || || 6 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205823 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 205824 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205825 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205826 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205827 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205828 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205829 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205830 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205831 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205832 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205833 - || 2002 ES || 5 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205834 - || || 9 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 205835 - || || 14 de març de 2002 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 205836 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205837 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205838 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205839 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205840 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205841 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205842 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205843 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205844 - || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205845 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205846 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205847 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205848 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205849 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205850 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205851 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205852 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205853 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205854 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205855 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205856 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205857 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205858 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205859 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205860 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205861 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205862 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205863 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205864 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205865 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205866 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205867 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205868 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205869 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 205870 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205871 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205872 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205873 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205874 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205875 - || || 9 de març de 2002 || Catalina || CSS
|-
| 205876 - || || 9 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205877 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205878 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205879 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205880 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205881 - || || 13 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 205882 - || || 14 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205883 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205884 - || || 19 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205885 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205886 - || || 16 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205887 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205888 - || || 14 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205889 - || || 1 d'abril de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 205890 - || || 15 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 205891 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 205892 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205893 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 205894 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205895 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205896 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 205897 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205898 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205899 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 205900 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

5